All I Have – album Amerie z 2001 roku
 All I Have – singel Jennifer Lopez z 2003 roku